Heimhausen ist der Name folgender Orte:

 Heimhausen (Mulfingen), Ortsteil der Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Heimhausen (Gemeinde Eggelsberg), Katastralgemeinde von Eggelsberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Haimhausen